Гунин:

 Гунин, Андрей Германович (1965) — доктор медицинских наук, профессор.
 Гунин, Николай Петрович (1924—2011) — тренер.
 Гунин, Яков Степанович (1920—2014) — советский организатор промышленного производства.
 Гунина, Валентина Евгеньевна (род. 1989) — российская шахматистка, гроссмейстер (2013).